Das Citi Open 2011 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in College Park. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 25. bis zum 31. Juli 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Nadja Petrowa und Shahar Peer, das Petrowa in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Sania Mirza / Jaroslawa Schwedowa in zwei Sätzen gegen Wolha Hawarzowa / Alla Kudrjawzewa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in College Park (Maryland)